M61

 M61 Vulcan — американская авиационная пушка
 M61 — галактика в созвездии Дева
 M61 — тепловоз венгерских ЖД
 M61 — модифицированный вариант американской ручной гранаты M26A1 с повышенной безопасностью.
  — противогаз фирмы Nokia (1960-e — 1980-е)
 ИМЗ М-61 — советский тяжёлый мотоцикл семейства «Урал»